Гродзи́ско ( — «Городище») — различные значения.

Населённые пункты 
 Гродзиско (Восточно-Лодзинский повят) — село в Восточно-Лодзинском повяте Лодзинского воеводства.
 Гродзиско (Голдапский повят) — село в Голдапском повяте Варминско-Маузрского воеводства.
 Гродзиско (Гостыньский повят) — село в Гостыньском повяте Великопольского воеводства.
 Гродзиско (Картуский повят) — село в Картуском повяте Поморского воеводства.
 Гродзиско (Кендзежинско-козельский повят) — село в Кендзежинско-козельском повяте Опольского воеводства.
 Гродзиско (Силезское воеводство) — село в Клобуцком повяте Силезского воеводства.
 Гродзиско (Ленчицкий повят) — село в Ленчицком повяте Лодзинского воеводства.
 Гродзиско (Лешненский повят) — село в Лешненском повяте Великопольского воеводства.
 Гродзиско (Мазовецкое воеводство) — село в Бялобжегском повяте Малопольского воеводства.
 Гродзиско (Малопольское воеводство) — село в Осенцимском повяте Малопольского воеводства.
 Гродзиско (Олесненский повят) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Гродзиско (Пильский повят) — село в Пильском повяте Варминско-Маузрского воеводства.
 Гродзиско (Плешевский повят) — село в Лешненском повяте Великопольского воеводства.
 Гродзиско (Подкарпатское воеводство) — село в Стшижувском повяте Опольского воеводства.
 Гродзиско (Подляское воеводство) — село в Сокульском повяте Подляском воеводства.
 Гродзиско (Радомщанский повят) — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства.
 Гродзиско (Свентокшиское воеводство) — село в Конецком повяте Светокшиского воеводства.
 Гродзиско (Стшелецкий повят) — село в Стшелецком повяте Опольского воеводства.
 Гродзиско (Поморское воеводство) — село в Члухувском повяте Поморского воеводства.

Географические объекты 
 Гродзиско (Бескид-Высповы) — наименование горы;
 Гродзиско (Гданьск) — район Гданьска;
 Гродзиско (Гуры-Бардзске) — наименование горы;
 Гродзиско (Гуры-Каменне) — наименование горы;
 Гродзиско (Водзислав-Слёнски) — наименование леса и холма в Водзиславе-Слёнском;
 Гродзиско (Выжина-Олькуска) — наименование горы;
 Гродзиско (Погуже-Висницке) — наименование горы;
 Гродзиско (Пагужи-Явожницке) — наименование горы;
 Гродзиско (холм, Краков) — холм в Кракове.
 Гродзиско (холм, Люблин) — холм в Люблине.

Разное 
 Гродзиско — одно из наименований (просторечное) старого еврейского кладбища в Люблине.
 Гродзиско (музей, Сопот) — музей в Сопоте;